«Raíces» - o «Las Raíces» - y su traducción al inglés «Roots», puede referirse a:

 Plural de la palabra raíz en alguna de sus acepciones.

Geografía 

 Raíces (Asturias), barrio del concejo de Castrillón, Principado de Asturias, España.
 Raíces (Estado de México), localidad del estado de México, México.
 Raíces (La Coruña), aldea española de la parroquia de Viduido, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Raíces Oeste, junta de gobierno en la provincia de Entre Ríos, Argentina.
 Estación Raíces, junta de gobierno en la provincia de Entre Ríos, Argentina.
 Las Raíces (Valledupar) es un corregimiento del municipio colombiano de Valledupar, Cesar.
 Túnel Las Raíces, túnel ubicado en la Región de la Araucanía, Chile.

Cultura

Arquitectura 

 Edificio Las Raíces, inmueble de la ciudad de Temuco, Chile.

Cine  y televisión 

 Raíces (película) (1955), película mexicana de Benito Alazraki.
 Raíces (miniserie) (1977), miniserie estadounidense basada en el libro de Alex Haley.
 Raíces: las siguientes generaciones (1979), secuela de la obra de Alex Haley de 14 horas.
 Roots: The Gift (1988), película para televisión secuela de la obra de Alex Haley.
 Raíces (miniserie de 2016) (2016), miniserie basada en el libro de Alex Haley.

Escultura 

 Raíces   (2012), intervención escultórica monumental de José Rivelino Moreno Valle

Literatura 

 Raíces (1976), novela del escritor Alex Haley.

Música 

 Raíces (banda) (1977), banda de candombe-rock fusión uruguaya, liderada por Beto Satragni. 
 Raíces (álbum de José Barroso) (1979), álbum musical del cantante uruguayo José Barroso.
 Raíces (álbum de Julio Iglesias) (1989), álbum del cantante español internacional Julio Iglesias.
 Roots (álbum) (1996), sexto álbum de la banda Sepultura.
 Raíces (Colomer) (1998), composición de Juan J. Colomer.
 Raíces (álbum de Los Tigres del Norte) (2008), álbum de la banda Los Tigres del Norte.
 Raíces (álbum de Alhandal) (2010), álbum del grupo andaluz de rock Alhandal.
 Raíces (álbum de Stravaganzza) (2010), álbum de la banda española de metal Stravaganzza.
 Raíces (álbum de La Fuga) (2011), álbum de la banda española de rock La Fuga.
 Roots (canción de Imagine Dragons) (2015), sencillo la banda estadounidense de Imagine Dragons.

Pintura 

 Raíces (pintura), cuadro de Frida Kahlo.